Pierre Le Fèvre ou Pierre Lefebvre peut désigner :
 Pierre Le Fèvre, dit Pierre Fabri (v. 1450-v. 1535), métricien, rhétoricien et poète français ; 
 Pierre Lefebvre (1923-2009), médecin français ;
 Pierre Lefebvre (1938-), homme politique français, député de la Sarthe ;
 Pierre Lefebvre (1938-), homme politique et syndicaliste français, sénateur du Nord.
 Pierre Lefebvre (1898-1983), clarinettiste français

Voir aussi 
 Pierre-Augustin Lefèvre de Marcouville, dit Marcouville (1723-1790), avocat et dramaturge français
 Pierre Lefebvre-Dufresne (1770-1839), homme politique français, maire de Caen
 Pierre Boucher-Lefèbvre (1773-1833), homme politique belge francophone libéral
 Pierre Nicolas Lefèvre (1798-1865), homme politique français